Эдуа́рд Ангуле́мский (; 27 января 1364/1365, Ангулем — сентябрь 1370/январь 1371, Бордо) — старший сын Эдуарда, принца Уэльского, и Джоанны Плантагенет, графини Кента. На протяжении всей жизни был вторым в очереди на английский трон после отца.

Рождение 
Эдуард родился в Ангулеме, принадлежавшем тогда герцогству Аквитания; по существовавшей традиции мальчик получил прозвище Ангулемский по месту рождения. Дата рождения Эдуарда долгое время была предметом дискуссий. В Оксфордском национальном биографическом словаре в статье об отце мальчика на основе трёх хроник, одна из которых вышла из-под пера Фруассара, указываются три варианта: 1363, 1364 и 1365 годы. С одной стороны, в письме от 4 февраля 1365 года Джоанна, мать мальчика, сообщает королю Эдуарду III о рождении сына 27 января; с другой, записи свидетельствуют о том, что 14 марта 1364 года король Франции Карл V наградил оруженосца Эдуарда Чёрного Принца за сообщение о рождении маленького Эдуарда. Таким образом, мальчик родился 27 января 1364 или 1365 года.

Через своего отца, Эдуарда Чёрного Принца, мальчик был членом дома Плантагенетов и вторым, но старшим выжившим внуком (первым был Джон (ок. 1362/1364 — умер в младенчестве), старший сын Джона Гонта) правившего тогда короля Англии Эдуарда III. Кроме того, мальчик был связан родством с правящим французским королевским домом Валуа через свою бабку по отцу Филиппу Геннегау. Мать Эдуарда, Джоанна Плантагенет, была кузиной его отца и графиней Кента (в собственном праве). Эдуард был старшим из двоих детей супругов. Новость о его рождении очень обрадовала его царственного деда: король даровал посланнику Джону Делвзу, принёсшему благую весть, пожизненную ренту в размере сорока фунтов в год.

Эдуард был окрещён в марте 1365 года в Шато-де-Ангулем; одним из восприемников мальчика стал епископ Жан де Круа. Чёрный Принц наслаждался роскошью, и крещение его сына было призвано показать жителям Аквитании, что у них есть суверен в лице принца Уэльского: на торжествах присутствовали 154 лорда, 706 рыцарей и, по общему мнению, восемнадцать тысяч лошадей; на одни только свечи было потрачено около четырёх сотен фунтов. Также в честь крещения Эдуарда проводились «великолепные турниры». Своё имя мальчик получил в честь троих королей из династии Плантагенетов, среди которых был и его дед; ко времени рождения мальчика и его брата Ричарда эти два имени были весьма популярны в политических кругах и оставались таковыми и во времена Йорков.

Смерть 
В период до января 1367 года Эдуард с семьёй был перевезён в Бордо, где родился его младший брат. Здесь в конце 1360-х — начале 1370-х годов вспыхнула эпидемия бубонной чумы, длившаяся несколько лет. Эдуард заразился чумой и после длительных страданий скончался. Точная дата смерти мальчика неизвестна: так, часть историков склоняются к тому, что Эдуард умер в январе 1371 года, тогда как  хроника за 1370 год говорит о том, что Эдуард умер «примерно в день праздника Святого Михаила [29 сентября]»; вероятно, верной является дата из Вигморской хроники. Несмотря на столь юный возраст, Эдуард успел «заработать репутацию принца, характером подобного Христу», и многие современники склонны были видеть в «младенце те высокие качества, которые отличали его отца и деда и которых напрочь был лишён его брат [Ричард II]».

Вести о смерти сына застали Чёрного Принца во время возвращения с  1370 года. Смерть маленького принца произвела огромное впечатление на его родителей; как отмечает Элисон Уэйр, со времён возвращения в Англию после смерти Эдуарда Чёрный Принц оказался «сломленным человеком». Он вернулся в Англию с женой и младшим сыном в 1371 году. Незадолго до этого принц поручил своему брату Джону Гонту организацию похорон сына в Бордо, на которых присутствовали все бароны Гаскони и Пуату. Отец Эдуарда умер в 1376 году от дизентерии. По приказу Ричарда II в 1388/1389 годах тело маленького Эдуарда было перевезено в Англию , епископом Эра и перезахоронено в церкви Чилтерн-Лэнгли, также известной как Чилдренс-Лэнгли (), в поместье . В период между 1540 и 1607 годами церковь в Кингс-Лэнгли была разрушена; останки Эдуарда были перенесены в церковь в  в 1598 году.

Наследие 

Когда Эдуард умер, Ричарду II было всего около трёх-четырёх лет, и он не мог хорошо помнить брата; несмотря на это, всю свою жизнь он вспоминал мальчика с благочестивым умилением. Так, Эдуард изображён на «Уилтонском диптихе», на котором Ричард II преклоняет колени перед Джоанной Кентской в образе Богородицы, держащей на руках Эдуарда в образе младенца Иисуса. В наши дни диптих хранится в Лондонской национальной галерее.

Ещё при жизни принца существовала вероятность захвата власти со стороны Джона Гонта; чтобы избежать этого, а также опасаясь того, что акта от 1351 года (которым Эдуарду и Ричарду подтверждалось английское гражданство) будет недостаточно для обеспечения преемственности, в 1368 году парламент принял закон, который разрешал наследовать трон принцам, родившимся в английских доменах во Франции.

Генеалогия

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
  OCLC 814412062
 
 
  OCLC 1359796
  OCLC 1307858
 
  OCLC 14703874
 
  OCLC 59629088
 
 
 
 
  OCLC 14719303
 
 
  Эл. версия
  OCLC 3021467
 
 

Плантагенеты
Родившиеся в 1360-е годы
Умершие в 1370-е годы
Умершие от чумы
Члены монархических домов, умершие в детстве (Англия)
Наследники, не вступившие на престол (Британские острова)